Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1958/1959 — 23-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Впервые в истории чемпионом стал клуб СОНП Кладно, прервавший серию побед Руды гвезды из Брно.

Формат 
Система розыгрыша сезона 1958/59 не претерпела изменений по сравнению с прошлым сезоном: 12 команд играли 2-круговой турнир. Чемпионом впервые в истории стал клуб СОНП Кладно, серебряные медали второй год подряд завоевал Спартак Пльзень, в тройку призёров также попал чемпион последних 4-х лет Руда гвезда Брно. Интересно, что Кладно отыграл все свои домашние матчи на пражском Зимнем стадионе Штванице, где в своё время играла легендарная команда ЛТЦ Прага. 19 сентября 2018 года по инициативе владельца клуба Яромира Ягра перед игрой Рытиржи Кладно — Дукла Йиглава была проведена церемония чествования первой чемпионской команды СОНП Кладно образца 1958—59 гг.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 

1. Владимир Забродски (Спартак Соколово) — 23 шайбы

2. Ярослав Вольф (Кладно) — 18

3. Милослав Хароузд (Спартак Соколово) — 17

Состав чемпиона 
Вратари

Иржи Куличек, Зденек Беран

Защитники

Станислав Бацилек, Пршемысл Гайны, Зденек Ланда, Зденек Мюллер, Карел Недвед

Нападающие

Ярослав Иржик, Богумил Прошек, Ярослав Вольф, Мирослав Рыс, Вацлав Фрёлих, Франтишек Шебек, Владимир Маркуп, Йозеф Фронек,  Владимир Копецки, Павел Шанда

Тренер — Властимил Сикора

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1958/59 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1958 году
Спорт в Чехословакии в 1959 году
1958 год в хоккее
1959 год в хоккее